MMR kan avse: 

 MMR – en mekanism för reparation av felaktigheter i DNA-kedjor, se Mismatch repair
 MMR - Multimodal rehabilitering, se Rehabilitering
 MMR – landskodISO 3166-1 för Myanmar